Tonga Major League - najwyższa klasa rozgrywek piłkarskich na Tonga, organizowana przez Tonga Football Association.

Zwycięzcy

Bibliografia 

 lista zwycięzców

Przypisy 

Piłka nożna na Tonga